Die 1. Amateurliga Bayern 1958/59 war die 9. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga, und sie war die 6. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war die SpVgg Bayreuth. Die Staffel Süd gewann der TSV Schwaben Augsburg. Die bayerische Amateurmeisterschaft gewann der Bayreuth nach zwei Endspielen gegen Augsburg (2:0 und 0:0). In der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division konnte sich Bayreuth mit dem zweiten Platz Aufstieg sichern.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:
 aus der Staffel Nord: 1. FC Nürnberg Amat., SV Mitterteich, SpVgg Niedernberg
 aus der Staffel Süd: SC 1906 München, FC Penzberg, TSG Pasing, TSV Kottern

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:
 in die Staffel Nord: 1. FC Haßfurt, 1. FC Hersbruck, ASV Nürnberg-Süd, VfB Rehau
 in die Staffel Süd: 1860 München Amat., FC Memmingen, SpVgg Deggendorf

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Spiel um die bayrische Meisterschaft 

|}

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1958/59 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1958/59 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1958/59 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1958/59 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1958/59 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1958/59
1958